Corokia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Corokia ingår i familjen Argophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Corokia